Riexinger ist der Name von
 Bernd Riexinger (* 1955), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Hans Riexinger (1927–2019), deutscher Heimatforscher aus Kochendorf

Riexinger bezeichnet
 einen Einwohner von Unterriexingen